Vámosgálfalva román neve
 Găneşti, Fehér megye